Леонид Филин: Филин, Леонид Алексеевич (1915—1975) — Герой Советского Союза.
 Филин, Леонид Семёнович (1952—2016) — советский и российский лётчик.